German Masters 1998 var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 8 och 13 december 1998. Turneringen spelades som en rankingturnering under namnet German Open de tre föregående åren.

John Parrott besegrade Mark Williams med 6–4 i finalen.

Slutspel

Final

Källor
snooker.org

1998
Snookersäsongen 1998/1999
Snookerturneringar i Tyskland
1998 i Tyskland